Уравнение в функциональных производных — обобщение понятия дифференциального уравнения на случай бесконечного множества переменных. Применяется в функциональном анализе и теоретической физике (уравнение Швингера — Томонаги, уравнения Швингера).

Обыкновенное уравнение в функциональных производных получается с помощью предельного перехода к бесконечному множеству переменных из уравнения в полных дифференциалах:

  (1),

где:  и коэффициенты   являются функциями от  переменных .

При переходе к пределу  в уравнении (1) сумма превратится в интеграл и оно примет вид:

  (2),

где:   - неизвестный функционал от функции ,  - переменная интегрирования.

При помощи понятия функциональной производной это уравнение можно записать в виде:

  (3),

где:  - функциональная производная.

Если семейство функций  принадлежит пространству  и зависит от числового параметра, то уравнение в функциональных производных превращается в дифференциальное уравнение первого порядка, которое удобно решать методом последовательных приближений.

Если функционал  зависит не только от функции , но и от одного или нескольких числовых параметров, то уравнение в функциональных производных превращается в интегро-дифференциальное уравнение, для решения которого также можно использовать метод последовательных приближений.

Примечания

Литература 
 

Функциональный анализ